Detta är en '''lista över amerikanska skulptörer.

A
 John Ahearn (född 1951)
 Carl Andre (född 1935)
John De Andrea (född 1941)
 Alexander Archipenko (1887-1964)
 Arman  (1928-2005)
 Richard Artschwager (1923-2013)
 Alice Aycock (född 1946)

B
 Thomas Ball (1819-1911)
Matthew Barney (född 1967)
 Leonard Baskin (1922-2000)
 Bruce Beasley (född 1939)
 Larry Bell (född 1939)
 Emilie Benes Brzezinski (född 1932)
Lynda Benglis (född 1941)
Billy Al Bengston (född 1934)
 Fletcher Benton (född 1931)
Harry Bertoia (1915-78)
 Helaine Blumenfeld (född 1942)
 Gutzon de la Mothe Borglum (1967-41)
Solon Borglum (1868-1922)
 Jonathan Borofsky (född 1942)
 Louise Bourgeois (1911-2010)
 Richard E. Brooks (1865-1919)
 Romaine Brooks (1874-1970)
 Henry Kirke Brown (1814-86)
 Coosje van Bruggen (1942-2009)
 Benbow Bullock (1929-2010)
 Chris Burden (född 1946)
 James Lee Byars (1932-97)

C
 Alexander Calder (1898-1976)
 Kenneth Campbell (1913-86)
Captain Beefheart (född 1941)
 Dale Chihuly (född 1941)
Thomas Crawford (1814-57)
 José de Creeft (1884-1982)

D
 Cyrus Dallin (1861-1944)
 Jim Dine (född 1935)
 Dorothy Dehner (1901-94)

E
David Edström (1873-1938)
 Rudulph Evans (1878-1960)

F
 Herbert Ferber (1906-91)
Dan Flavin (1933-96)
James Earle Fraser (1876-1935)
 Daniel Chester French (1850-1931)

G
 Dan George (född 1943)
 Herbert George (född 1940)
Robert Gober (född 1954)
 Dan Graham (född 1942)

H
Duane Hanson (1925-96)
Keith Haring (1958-90)
Michael Heizer (född 1944)
 John Raymond Henry (född 1943)
Eva Hesse (1936-70)
Jene Highstein (1942-2013)
Budd Hopkins (1931-2011)
Roni Horn (född 1955)
 Anna Hyatt Huntington (1876-1973)

I 
Robert Indiana (född 1928)

J
Mark Jenkins (född 1970)
Matt Johnson (född 1978)
 Donald Judd (1928-94)

K
 Ellsworth Kelly (född 1923)
Edward Kienholz (1927-94)
Bernard Kirschenbaum (född 1924)
Jeff Koons (född 1955)

L
 Gaston Lachaise (1882-1935)
 Sol LeWitt (1928-2007)
 Alexander Liberman (1912-99)
 Roy Lichtenstein (1923-97)
Maya Lin (född 1959)
 Jacques Lipchitz (1891-1973)
Richard Lippold (1915-2002)
Augustus Lukeman (1872-1935)
 Peter Lundberg (född 1961)

M
James Wilson Alexander Macdonald (1824-91)
 Rita McBride (född 1960)
 Paul McCarthy (född 1945)
George Maciunas (1931-78)
 Robert Tait McKenzie (1857-1938)
 Clement Meadmore (1929-2005)
Joseph Mezzara (1820-1901)
Robert Morris (född 1931)

N
 Elie Nadelman (1882-1946)
Bruce Nauman (född 1941)
Ernst Neizvestny (född 1926)
Elisabeth Ney (1933-1907)
 Louise Nevelson (1899-1988)
 Charles Henry Niehaus (1855-1935)
 Isamu Noguchi (1904-88)
 Richard Nonas (född 1936)

O
Claes Oldenburg (född 1929)
 Dennis Oppenheim 1938
 Tom Otterness 1952

P
Roxy Paine (född 1966)
 Albert Paley (född 1944)
 Jorge Pardo (född 1963)
 Beverly Pepper (född 1922)
 Pearl Perlmuter (1915-2008)

R
 Robert Rauschenberg (1925-2008)
 George Rickey (1907-2002)
Simon Rodia (1875-1965)
Randolph Rogers (1825-92)
 Nancy Rubins (född 1952)

S
 Richard Serra (född 1939)
 Joel Shapiro (född 1941)
Frederick William Sievers (
 David Smith  (1906-65)
Kiki Smith (född 1954)
 Tony Smith (1912-80)
Robert Smithson (1938-73)
 Kenneth Snelson (född 1927)
Keith Sonnier (född 1941)
 Frank Stella (född 1936)
 George Sugarman (1912-99)
 Mark di Suvero (född 1933)
Sarah Sze (född 1969)

T
Shinkichi Tajiri (född 1923)
 David Lee Thompson (född 1951)
 Ernest Trova (1927-2009)
 William G. Tucker (född 1935)
 Cy Twombly (född 1928)
Jacek Tylicki (född 1951)

U 
Kent Ullberg (född 1945)

W
 John Quincy Adams Ward (1830-1910)
 Robert White (1921-2002)
 Isaac Witkin (1936-2006)
Thomas Woodruff (född 1945)
 Lebbeus Woods (född 1940)

 
Amerikanska skulptörer